My Friend – singolo di Jacques Houdek del 2017
My Friend – singolo di Hayley Williams del 2020